Појам Битка за Варшаву може да се односи на:
 Битка за Варшаву (1656),
 Битка за Варшаву (1831),
 Битка за Варшаву (1920),
 Битка за Варшаву (1939)